Kornfield ist der Familienname folgender Personen:

Jack Kornfield (* 1945) US-amerikanischer Lehrer des Buddhismus und der Meditation
Tyler Kornfield (* 1991), US-amerikanischer Skilangläufer